Peder, Peter Holm eller Pete Holm henviser til flere personer:

 Peder Holm (teolog) (1706-1777) – dansk teolog og professor
 Peter Holm (amtmand) (1733-1817) – dansk amtmand
 Peter Holm (1798-1875) (1798-1875) – dansk maler (også Peder Holm)
 Peter Holm (museumsdirektør) (1873-1950) – dansk historiker og museumsdirektør
 Peter Holm (1889-1966) (1889-1966) – dansk maler
 Peder Holm (komponist) (født 1926) – dansk komponist og musikpædagog
 Peter Holm (sanger) (født 1947) - svensk popsanger
 Pete Holm (født 1950) – danskfødt amerikansk sværvægtsbokser
 Peter Holm (atlet) (født ?) – dansk kapgænger, to verdensrekorder på 50km gang 1897